Niemcy:
 Ehrenburg – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Diepholz

Inne:
 zamek Ehrenburg

Zobacz też:
 Ehrenberg